Oud-Heverlee Leuven neemt in het seizoen 2022 - 2023 deel aan de Jupiler Pro League en Croky Cup.

Spelerskern 2022/23

Technische staf

Transfers

Zomer

Inkomend

Uitgaand

Winter

Inkomend

Uitgaand

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

Resultaten per speeldag

Klassement Jupiler Pro League

Beker van België

Statistieken

Huidige kern
Bijgewerkt tot 28/01/2023

Vertrokken spelers

Oud-Heverlee Leuven naar seizoen
Belgische voetbalclub 2022/23